Ziel () steht für:
 Ziel, angestrebter Zustand
 Ziel (Militär), etwas, das für einen militärischen Angriff in Frage kommt
 Ziel einer Reise, siehe Destination (Tourismus)
 Ziel (Sport), Ende der Zeitnahme oder Strecke einer sportlichen Veranstaltung
 Ziel (Fluss), Nebenfluss des Vair in Frankreich

Familienname:
 Alwin Ziel (* 1941), deutscher Jurist, Lehrer und Politiker (SPD)
 Ernst Ziel (1841–1921), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Henri Frans de Ziel (1916–1975), surinamischer Schriftsteller
 Minna Ziel (1827–1871), deutsche Bildnis- und Genremalerin
 Rudolf Ziel (1880–1964), deutscher Jurist und Landgerichtspräsident

Siehe auch:
 Ziehl
 Zil
 Zill
 Zihl, Fluss